Comitatul Brown, conform originalului din engleză, Brown County, este numele a mai multor comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează,

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Brown, statul  -- Formate IL --(Categorie și format)
 Comitatul Brown, statul  -- Formate IN -- (Categorie și format)
 Comitatul Brown, statul  -- Formate KS -- (Categorie și format)
 Comitatul Brown, statul  -- Formate MN --(Categorie și format)
 Comitatul Brown, statul  -- Formate NE -- (Categorie și format)
 Comitatul Brown, statul  -- Formate OH -- (Categorie și format)
 Comitatul Brown, statul  -- Formate SD -- (Categorie și format)
 Comitatul Brown, statul  -- Formate TX -- (Categorie și format)
 Comitatul Brown, statul  -- Formate WI -- (Categorie și format)

Alte articole similare 

 Braun (dezambiguizare)
 Brown (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii